Lexington puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
 Lexington (Alabama)
 Lexington (Carolina del Norte)
 Lexington (Carolina del Sur)
 Lexington (Georgia)	
 Lexington (Illinois)
 Lexington (Kentucky)
 Lexington (Massachusetts)
 Lexington (Míchigan)
 Lexington (Minnesota)	
 Lexington (Misisipi) 	
 Lexington (Misuri)
 Lexington (Nebraska)
 Lexington (Ohio)
 Lexington (Oklahoma) 	
 Lexington (Oregón)
 Lexington (Tennessee)
 Lexington (Texas)
 Lexington (Virginia)